Билокси:

 Билокси — вымерший сиуанский язык.
 Билокси — индейское племя в США, говорившее на языке билокси.
 Билокси — город в округе Харрисон, штат Миссисипи, США.

См. также 
 «Билокси Блюз» — драма, снятая по полуавтобиографической трилогии известного американского драматурга Нила Саймона.